Маса́ки Ива́и (; ) — японский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. В составе мужской сборной Японии на  — скип команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup (веб-архив)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу